Землянка — тип житла
 Землянка — рід амфібій з ряду безхвостих земноводних (Anura)

Землянка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область

Землянка — село, Київська область, Кагарлицький район
 Землянка — село, Сумська область, Глухівський район
 Землянка — село, Сумська область, Конотопський район

Див. також 
 Землянки